Esistono più comuni francesi con questo nome

Saint-Appolinard – Isère
Saint-Appolinard – Loira